— японский истребитель-бомбардировщик, разработанный компанией Мицубиси Хэви Индастриз () на базе учебно-тренировочного самолёта Мицубиси T-2 для Воздушных сил самообороны Японии. Первый разработанный в Японии после Второй мировой войны боевой самолёт.

Разработка самолёта началась в 1972 году. В 1973 году со сборочной линии сняли два учебно-тренировочных T-2 для переоборудования по программе создания истребителя. Сначала они получили наименование T-2(FS), затем были переименованы в FS-T2 Kai, где «Kai» — сокращение от . Прототип совершил первый полёт 3 июня 1975 года. Первый серийный F-1 совершил первый полёт 16 июня 1977 года. Поставки истребителей продолжались с сентября 1977 по март 1987 года. Планировалось построить 160 самолётов, однако всего было построено только 77 серийных самолётов. F-1 был снят с вооружения Воздушных сил самообороны Японии в 2006 году.

Тактико-технические характеристики 
Приведённые характеристики соответствуют модификации F-1.

Сравнение с аналогами

Примечания

Литература

Ссылки 
 F-1. Энциклопедия «Уголок неба».
 F-1 Support Fighter / T-2 Supersonic Trainer. Globalsecurity.org
 The Mitsubishi T-2 / F-1 & Kawasaki T-4. Vectorsite.net
 Японские сверхзвуковые самолёты, журнал Зарубежное военное обозрение, №3 1977

Истребители Японии
Самолёты Mitsubishi
Реактивные истребители